Boman, även skrivet Bohman är ett svenskt efternamn. Den 19 mars 2018 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Boman 5 073
 Bohman 1 924
Tillsammans blir detta 7 077 personer. 

Boman kan även vara ett förnamn, men kan då ha karaktären av mellannamn. Det är en kvinna och 17 män med Boman som förnamn. Av dessa har 9 män namnet som tilltalsnamn.

Personer med förnamnet Boman
 Boman Oscarsson (född 1960), skådespelare

Personer med efternamnet Boman eller Bohman

A
 Anders Bohman (född 1965), filmfotograf och producent
 Anders Boman (1900–1946), skådespelare och biografdirektör
 Arvid Boman (1878–1954), präst
 August Bohman (1871–1928), redaktör och psalmförfattare
 August Boman (1826–1883), finländsk arkitekt
 Axel Enoch Boman (1875–1949), glasgravör, glasslipare och formgivare

B
 Barbro Boman (1918–1980), manusförfattare och filmregissör

C
 Carl Johan Bohman (1816–1882), skolledare
 Claes Eric Boman (1819–1901), skolledare och politiker
 Cleo Boman (född 1942), skådespelare och teaterregissör
 Christian Bohman (1892–1950), svenskamerikansk karossmakare

D
 David Boman (1888–1956), lantbrukare och politiker, bondeförbundare

E
 Eric Boman (1867–1924), arkeolog
 Ester Boman (1879–1947), reformpedagog

G
 Gunnar Bohman (1882–1963), författare, kompositör, skådespelare och lutsångare
 Gunnel Bohman (bibliotekarie) (1913–1994), gift med Gösta Bohman 
 Gunnel Bohman (född 1959), operasångerska, sopran
 Gustaf Boman (1861–1934), grosshandlare, fabrikör och politiker, nationella partiet
 Gösta Bohman (1911–1997), politiker, partiledare för moderaterna

H
 Hampus Bohman (född 1992), fotbollsspelare
 Hans G. Boman (1924–2008), professor i mikrobiologi
 Helena Bohman (1730–efter 1781), prostituerad
 Hélène Bohman-Blomqvist (född 1949), sångerska
 Hugo Boman (1852–1930), justitieråd

I
 Ilona Boman (1912–1999), konstnär och keramiker
 Iwa Boman (född 1944), skådespelare och manusförfattare

J
 Jan Bohman (född 1943), friidrottare, spjutkastare
 Jan Erik Boman (1914–1993), bergsingenjör och direktör
 Johan Bohman (1790–1842), präst, översättare och topografisk författare
 Johan Emil Bohman (1831–1907), jägmästare
 John Boman (1873–1960), militärmusiker och orkesterledare

K
 Kalle Boman (född 1943), professor i filmisk gestaltning och producent
 Kine Boman (född 1973), dokumentärfilmsregissör
 Karl-Erik Boman (1913–1981). konstnär
 Klas Boman (1866–1940), arkitekt
 Kennet Bohman (född 1957), oboist

L
 Lars Henning Boman (1820-talet–1799), porträtt och stillebenmålare

M
 Magnus Boman (1758–1808), präst och översättare
 Margit Boman-Bárány (1909–1996), psykiater
 Margot Boman (född 1952), kristen sångerska, idag känd som Margot Ögren
 Mats Boman (född 1985), finländsk friidrottare, sprinter
 Mia Bohman (född 1953), skattejurist och lokalpolitiker, moderat
 Michael Bohman (1917–2005), barn- och ungdomspsykiater
 Mikael Boman (född 1988), fotbollsspelare
 Märta Boman (1902–1986), politiker, moderat

N
 Nils Bohman (1902–1943), författare, översättare och journalist

P
 Petter Conrad Boman (1804–1861), tulltjänsteman, musikskribent och kompositör
 Pär Boman (född 1961),företagsledare, chef för Svenska Handelsbanken

R
 Robert Boman (1926–2002), professor i processrätt
 Rudolf Boman (1895–1971), godsägare och politiker, folkpartist
 Rulle Bohman (1888–1933), skådespelare och komiker
 Rutger Boman (1916–2012), militär och diplomat

S
 Signe Bohman (1885–1987), konstnär
 Sonja Boman (född 1941), konstnär
 Staffan Bohman (född 1949), företagsledare
 Stefan Bohman (född 1950), museichef
 Sven Boman (1895–1950), järnbruksarbetare och politiker, socialdemokrat

T
 Therese Bohman (född 1978), kulturskribent och författare
 Tommy Bohman (född 1949), politiker, socialdemokrat

U
 Ulla Boman (1924–1975), skulptör och tecknare

Se även
 Wallbom & Boman, clownpar, aktivt från 1970-talet till 2002

Svenska filmer
 Boman på utställningen, 1923
 Bomans pojke, 1933
 Boman får snurren, 1949

Källor

Svenska efternamn